Il singolare dell'ASB Classic 1988, è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Gretchen Magers era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Sara Gomer.

Patty Fendick ha battuto in finale 6–3, 7–6 Sara Gomer.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

ASB Classic 1988